nawis dziobowy – wystająca ponad powierzchnię wody część dziobowa statku wodnego
 nawis rufowy – wystająca ponad powierzchnię wody część rufowa statku wodnego
 nawis śnieżny – nagromadzenie śniegu